Der Samut Sakhon City Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Samut Sakhon. Der Verein spielt in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten Spielklasse Thailands.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2009 als „TTM-Samut Sakhon F.C.“ gegründet und sollte an die Geschichte des 1963 vor Ort gegründeten Thailand Tobacco Monopoly FC anknüpfen, nachdem dieser sich in TTM Phichit FC umbenannte und nach Phichit umgezogen war. 2010 beschloss Udon Kraiwattananusorn, Chief Executive des Samut Sakhon PAO, den Verein Samut Sakhon FC zu gründen. Ab der Saison spielte man in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Von 2010 bis 2017 spielte man in der Division 2 in verschiedenen Regionen (2010–2011 Region Central/East, 2012 Region Bangkok, 2013–2015 Region Central/East, 2016 Region West, 2017 Region Lower). Als Meister 2017 stieg man in die Thai League 2 auf. Die Saison 2018 schloss man mit einem hervorragenden sechsten Platz ab. Am Ende der Saison 2020/21 musste man als abgeschlagener Tabellenletzter wieder den Weg in die Drittklassigkeit antreten. Da man die erforderlichen Unterlagen zur Lizenzierung nicht vorlegen konnte, wurde der Verein in die Thailand Amateur League versetzt.

Stadion 

Die Heimspiele werden im Samut Sakhon Province Stadium () in Samut Sakhon ausgetragen. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3500 Zuschauern. Eigentümer ist die Samut Sakhon Provincial Administration Organization.

Spielstätten

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Central/West: 2015

 Regional League Division 2 – West: 2016

 Thai League 3 – Lower: 2017

Saisonplatzierung

Spieler 
Stand: 6. Februar 2021

Ehemalige Spieler

Trainer 
Stand: 6. Februar 2021

Beste Torschützen ab 2010

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Samut Sakhon City FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Samut Sakhon City FC in der Datenbank von thaileague.co.th

Einzelnachweise 

Thailändischer Fußballverein
Gegründet 2010
Sport (Samut Sakhon)